Jean Morin kan syfta på bland andra:

* Jean Morin (omkring 1590–1650), fransk målare
 Jean Morin (1591–1659), fransk teolog och hebraist
 Jean Morin (1916–2008), fransk kolonial ämbetsman
 Jean Morin (född 1963), kanadensisk ishockeyspelare
 
 
 Jean-Philippe Morin (född 1980), kanadensisk ishockeyspelare